Воробйо́ве (до 1945 року — Кудайгул; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.